Beyerling ist der Nachname von mehreren Personen:

Hans-Laurin Beyerling (* 1997), deutscher Nachwuchsschauspieler
Lena Beyerling (* 1995), deutsche Schauspielerin